Cumberland County kan syfta på

Geografi

Kanada 

 Cumberland County (county i Kanada), Nova Scotia,

USA 

 Cumberland County, Illinois, county, 
 Cumberland County, Kentucky, county, 
 Cumberland County, North Carolina, county, 
 Cumberland County, New Jersey, county, 
 Cumberland County, Tennessee, county, 
 Cumberland County, Virginia, county, 
 Cumberland County, Maine, county, 
 Cumberland County, Pennsylvania, county, 

Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar